Oceania Handball Federation – federazione continentale oceanica di pallamano
 Oceania Hockey Federation – federazione continentale oceanica di hockey su prato
 Ontario Hockey Federation – federazione regionale canadese di hockey su ghiaccio